El Torneig de Stuttgart 2013, oficialment conegut com a MercedesCup 2013, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 35a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 de juliol de 2013 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

El tennista italià Fabio Fognini va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013